Диметилхидразин е общото име на две химични съединения с формула (CH3)2N2H2:

 1,1-диметилхидразин, при който и двете метилови групи са свързани към един и същ азотен атом. Използва се предимно като ракетно гориво.
 1,2-диметилхидразин, при който двете метилови групи са свързани към различни азотни атоми. Мощен канцероген, предизвиква рак на дебелото черво при плъхове.

Хидразини